МюПа ( или MYPA) — финский футбольный клуб города Коувола, до 2009 года представлял Аньяланкоски (бывший город, ныне — район Коувола). Основан в декабре 1947 года в деревне  в тогдашнем муниципалитете Сиппола, который в 1975 году стал частью города Аньяланкоски.

В 1972 и 1992—2014 годах выступал в высшей лиге Финляндии (). Из-за финансовых проблем прекратил выступпления в 2015 году, в 2017 году заявился в четвёртую по уровню лигу и за два сезона проделал путь до Юккёнен (Д-2).

Достижения 
 Чемпион Финляндии: 2005
 Обладатель кубка Финляндии: 1992, 1995, 2004

Последний состав

Известные игроки 

  Яри Литманен
  Сами Хююпя
  Михаил Бирюков
  Денис Володин

Интересные факты 
Благодаря «дисциплинированной» игре команда 5 раз (больше чем любая другая команда УЕФА) с 2001 года становилась лауреатом рейтинга Fair Play УЕФА и получала путевку в Лигу Европы (ранее в Кубок УЕФА)

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Финляндии
Спорт в Коувола